Världsmästerskap 1989 kan avse:

 Formel 1-VM 1989
 Roadracing-VM 1989
 Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1989
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 1989
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1989
 Världsmästerskapen i konståkning 1989
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1989
 Världsmästerskapen i orientering 1989
 Världsmästerskapen i skidskytte 1989
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1989
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1989